Это список хоккеистов, набравших за карьеру более 1000 очков по системе «гол+пас» в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Общая информация 

Всего 95 хоккеистов смогли набрать 1000 и более очков. Только 18 из них являются европейцами — шестеро шведов (Матс Сундин, Никлас Лидстрём, Даниэль Альфредссон, Хенрик Седин, Даниэль Седин и Никлас Бекстрём), пятеро россиян (Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Александр Овечкин, Евгений Малкин), два финна (Яри Курри и Теему Селянне), два чеха (Яромир Ягр и Патрик Элиаш), два словака (Петер Штястны и Мариан Госса) и один словенец (Анже Копитар)

Первым 1000 очков в НХЛ набрал Горди Хоу в сезоне 1960/61 (44-й сезон НХЛ), для этого ему понадобилось 938 матчей.

Только 8 игроков из этого списка — защитники. Первым из игроков обороны 1000 очков набрал Дени Потвен в сезоне 1986/87.

Всего 8 хоккеистов из этого списка забили больше голов, чем отдали голевых передач. Среди них Александр Овечкин.

Наибольшее количество игроков (6) достигли 1000-очкового рубежа в сезоне 1997/98, в сезоне 1990/91 — пять игроков.

Наименьшее количество игр для достижения 1000 очков понадобилось Уэйну Гретцки — 424 матча, Марио Лемьё занимает третье место — 513 матчей. Вторую свою тысячу очков Гретцки набрал за 433 матча. Уэйн — единственный хоккеист, у которого более 2000 очков в НХЛ.

Наибольшее количество игр для достижения 1000 очков сыграл Патрик Марло — 1349 матчей.

13 игроков из списка набрали более 1000 голевых передач, это Уэйн Гретцки, Рон Фрэнсис, Марк Мессье, Рэй Бурк, Пол Коффи, Адам Оутс, Стив Айзерман, Горди Хоу, Марсель Дионн, Марио Лемьё, Джо Сакик, Яромир Ягр и Джо Торнтон. 1000 шайб забросить не удалось никому (рекорд принадлежит Гретцки — 894 шайбы).

Своё 1000-е очко игроки набирали в 28 различных командах. 7 игроков набрали 1000-е очко, выступая в составе «Детройт Ред Уингз», 6 — в составе «Торонто Мейпл Лифс».

4-м игроком, набравшим 1000 очков, стал Бобби Халл, а 53-м его сын Бретт Халл. Это первые в истории НХЛ отец и сын, набравшие по 1000 очков в карьере.

85-м игроком, который набрал 1000-е очко в карьере, стал Хенрик Седин, а 87-м его брат Даниэль Седин. Седины — первые братья в истории НХЛ, набравшие по 1000 очков в карьере. 

1 декабря 2022 года, последним на данный момент, 95-м игроком, набравшим 1000 очков в карьере, стал капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадец Стивен Стэмкос.  

Только 3 команды имели в своём составе несколько игроков, набравших 1000-е очко в течение одного сезона:
 Адам Оутс, Фил Хаусли и Дейл Хантер («Вашингтон Кэпиталз») — сезон 1997/98.
 Дуг Гилмор и Лэрри Мёрфи («Торонто Мейпл Лифс») — сезон 1995/96.
 Даниэль Альфредссон и Алексей Ковалёв («Оттава Сенаторз») — сезон 2010/11.

Список игроков, набравших 1000 и более очков 
Легенда
 Команда — команда, в которой игрок заработал 1000-е очко
 Зал славы — год членства в Зале хоккейной славы
 № игры — номер игры, в которой было набрано 1000-е очко
 Дата — дата, когда было набрано 1000-е очко
 И — всего игр в регулярных сезонах НХЛ
 Г — всего голов в регулярных сезонах НХЛ
 П — всего передач в регулярных сезонах НХЛ
 О — всего очков в регулярных сезонах НХЛ
 ЗЩ — защитник

 

 * Это была 857-я игра Гретцки в целом, при этом 433-я после достижения его первых 1000 очков.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сделавших 1000 и более голевых передач
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб
 Список вратарей НХЛ, одержавших более 300 побед

Литература 
 2005 NHL Official Guide & Record Book ISBN 0-920445-91-8

Примечания 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ